Fall to Pieces kan syfta på:

Musik 
 Fall to Pieces (Velvet Revolver) – en sång av rockgruppen Velvet Revolver
 Fall to Pieces (sång av Avril Lavigne) – en sång av Avril Lavigne

TV 
 I Fall to Pieces (Angelavsnitt) – ett avsnitt ur TV-serien Angel